

Audio
Dolby Laboratories, Società americana per lo sviluppo di tecnologie audio.
Dolby Surround, Standard di audio multicanale.
Dolby Surround Pro Logic, Standard di audio multicanale.
Dolby Surround Pro Logic II, Standard di audio multicanale.
Dolby Surround Pro Logic IIx, Standard di audio multicanale.
Dolby Stereo, Standard di audio multicanale.
Dolby Digital, Sistema di codifica audio multicanale.
Dolby TrueHD, Standard di audio digitale multicanale.
Dolby Stereo Spectral Recording o Dolby Stereo SR, Standard e sistema di audio multicanale.
Sistemi di codifica audio
Dolby A
Dolby B
Dolby C
Dolby E
Dolby S

Persone
Ray Dolby, Inventore americano e fondatore della Dolby Laboratories.
Thomas Dolby, Musicista inglese.

Astronomia
14223 Dolby, Asteroide del sistema solare.